Рейн-Лан () — район у Німеччині, у складі федеральної землі Рейнланд-Пфальц. Адміністративний центр — місто Бад-Емс.

Населення 
Населення району становить  осіб (станом на ).

Адміністративний поділ 
Район складається зі 136 громад (), об'єднаних в 7 об'єднань громад (), а також самостійного міста, що не входить до складу жодного з об'єднань громад.

Дані про населення наведені станом на . Зірочками (*) позначені центри об'єднань громад.

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт  

Райони Рейнланд-Пфальцу